Самара́с () — грецьке прізвище.

 Антоніс Самарас — грецький політик
 Іоанніс Самарас — грецький футболіст, батько Йоргоса Самараса
 Йоргос Самарас — грецький футболіст, син Іоанніса Самараса
 Космос Самарас — грецький політичний активіст
 Спірідон Самарас — грецький композитор

Грецькі прізвища